Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1932 rozegrano w dniach 20 czerwca – 2 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Jean Borotra /  Jacques Brugnon -  Pat Hughes /  Fred Perry 6–0, 4–6, 3–6, 7–5, 7–5

Gra podwójna kobiet 
 Doris Metaxa /  Josane Sigart –  Elizabeth Ryan /  Helen Hull Jacobs 6–4, 6–3

Gra mieszana 
 Elizabeth Ryan /  Enrique Maier –  Josane Sigart /  Harry Hopman 7–5, 6–2

Przypisy 

Wimbledon według lat
1932 w tenisie ziemnym
1932 w Wielkiej Brytanii